Безальтернативные выборы в Верховный Совет РСФСР VIII-го созыва прошли 13 июня 1971 года.

Предшествующие события

Ход выборов 
Выборы в VIII-й созыв ВС РСФСР проходили согласно Положению о выборах в Верховный Совет РСФСР, утвержденного указом президиума Верховного совета РСФСР от 11 декабря 1950 года.

Галерея

Итог

Примечания 

1971 год в России
Выборы 1971 года
Россия
События 13 июня
Выборы в России
Июнь 1971 года